Sundelin est un nom de famille suédois notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Jörgen Sundelin (né en 1945), marin suédois ;
 Matti Sundelin (né en 1934), joueur finlandais de football ;
 Peter Sundelin (né en 1947), marin suédois ;
  (1847–1896), théologien suédois ;
 Ulf Sundelin (né en 1943), marin suédois.

Notes et références